Сафоновский сельсовет

 Сафоновский сельсовет — в Добринском районе Липецкой области (до 2014)
 Сафоновский сельсовет — в Дмитровском (1929—1935) и Коммунистическом (1935—1954) районах Московской области
 Сафоновский сельсовет — в Раменском (1929—1959, 1960—1963, 1965—1994) и Люберецком (1959—1960, 1963—1965) районах Московской области